Sint-Pancras, een heilige uit de derde eeuw

Plaatsen vernoemd naar deze heilige:
Sint Pancras, een dorp in de Nederlandse gemeente Langedijk
St Pancras (Londen), een wijk in Londen
Station London St Pancras International, het daarnaar vernoemde station